Matstjärn kan syfta på:
 Matstjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
 Matstjärnen, Västergötland, sjö i Marks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn